Астиљеро има више значења:

 Астиљеро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Астиљеро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астиљеро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Астиљеро (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Астиљеро (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику